Вильядангос-дель-Парамо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Занимает площадь 19 км². Население — 1165 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Ayuntamiento
 Web de la Comarca del Páramo Leonés 

Муниципалитеты Леона